Juan Francisco Moreno Fuertes, abrégé en Juanfran, né le  à Madrid en Espagne, est un footballeur espagnol. Il évolue au poste d'arrière droit ou d'ailier à Málaga CF.

Biographie 

Lors de l'été 2015, Juanfran signe en faveur du Watford FC, mais est prêté une nouvelle saison au Deportivo La Corogne.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Getafe CF
Joueur du Villarreal CF B
Joueur du Real Madrid Castilla
Joueur du Real Madrid
Joueur du Real Betis
Joueur du Deportivo La Corogne
Joueur du Watford FC
Joueur du CD Leganés
Joueur de l'Alanyaspor
Naissance en septembre 1988
Naissance à Madrid
Mononyme